El término Amor eterno puede referirse a: Marsella y JM

 Amor eterno (1925), película de Cecil B. DeMille;
 Amor eterno (1929), película de Ernst Lubitsch;
 Amor eterno (1941), película de Ray Enright;
 Amor eterno (1945), película de Fernando Alonso Casares;
 Amor eterno (1975), película de Peter Bogdanovich;
 Amor eterno (1979), película de Manmohan Krishna;
 Amor eterno (1981), película de Franco Zeffirelli;
 Amor eterno (1984), película de Alain Resnais;
 Amor eterno (1990), película de Anthony Minghella;
 Amor eterno (1998), película (TV) de Michael Switzer;
 Amor eterno (2004), película de Jean-Pierre Jeunet;
 Amor eterno (2014), película de Shana Feste;
 Amor eterno (2014), película de Marçal Forés;
 «Amor eterno» (1974), canción de Juan Gabriel;
 Amor eterno (2006), álbum recopilatorio de Rocío Dúrcal.
 Amor eterno (2015), serie de televisión turca.

Algunas variantes:

 Con amor eterno (1991), álbum de Pandora;
 Con amor eterno vol. II (1993), álbum de Pandora.